Torneo Apertura 2015 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Apertura 2016 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2016 en Chile.
 Torneo Apertura 2016 en Colombia.
 Torneo Verano 2016 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2016 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2016 en Guatemala.
 Torneo Apertura 2016 en Honduras.
 Torneo Apertura 2016 en México.
 Torneo Apertura 2016 en Nicaragua
 Torneo Apertura 2016 en Panamá.
 Torneo Apertura 2016 en Perú.
 Torneo Apertura 2016 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2016 en Venezuela.

Véase también 
 Torneo de Apertura y Clausura
 Torneo Clausura 2016, .
 Torneo Apertura 2015, .

Fútbol en 2016